Сторожевський Борис Миколайович (1850—1898) — журналіст і письменник. Син Миколи Кириловича.
 Сторожевський Микола Кирилович (до 1830 — після 1890) — колезький радник, український педагог, письменник, юрист. Батько Бориса.